Die Radeon-9000-Serie ist eine Serie von Desktop-Grafikchips der Firma ATI Technologies und Nachfolger der ATI-Radeon-8000-Serie. Sie ist damit die dritte Generation von Grafikprozessoren mit dem Namen ATI Radeon und kam in den Jahren 2002 bis 2004 auf den Markt. Abgelöst wurde sie von der ATI-Radeon-X-Serie. Mit dieser Serie, speziell mit der Radeon 9700 Pro, stieg ATI Technologies in den High-End-Markt im Grafikbereich ein. Ein direktes Konkurrenzprodukt war die GeForce 4- und teilweise die GeForce FX-Serie des Herstellers Nvidia.

Grafikprozessoren 
Innerhalb der Radeon-9000-Serie kommen unterschiedliche Grafikprozessoren zum Einsatz, die sich hinsichtlich der Fertigungstechnik und der 3D-Fähigkeiten unterscheiden.

Namensgebung 

Alle Grafikchips werden mit einer vierstelligen Nummer bezeichnet, die generell mit einer „9“ (für Radeon 9000) beginnt. Die zweite Ziffer teilt die Familie in verschiedene Marktsegmente auf, die dritte und vierte Ziffer dienen zur weiteren Diversifizierung. Weiterhin sind die Modelle nochmals in verschiedene Varianten unterteilt. Diese werden mit einem entsprechenden Kürzel hinter der Modellnummer gekennzeichnet, was zu einer insgesamt sehr großen Vielfalt von Modellbezeichnungen führt.

Aufteilung
 90xx/ 91xx /92xx: Low-Cost
 95xx/ 96xx: Mainstream
 97xx/ 98xx: High-End

Buchstabenkürzel
 SE – abgeschwächte Standard-Version, das langsamste Modell eines Segmentes
 [kein Suffix] – Standard-Version
 XL und XXL – Sondermodelle für den OEM-Markt
 Pro – Schnelleres Modell eines Segmentes, Topmodell im Low-End-Segment sowie bei der 9700-Reihe
 XT – Leistungsfähigster Chip, das Topmodell im High-End- und Mainstream-Segment

Weitere Kürzel wie „RX“, „TX“ oder „XXL“ sind keine offiziellen Bezeichnungen von ATI, sondern Marketingnamen einzelner Grafikkartenhersteller, mit denen auf besondere Eigenschaften hingewiesen werden soll.

Modelldaten 

Hinweise
 Die angegebenen Taktraten sind die von ATI empfohlenen bzw. festgelegten. Allerdings liegt die finale Festlegung der Taktraten in den Händen der jeweiligen Grafikkarten-Hersteller. Daher ist es durchaus möglich, dass es Grafikkarten-Modelle gibt, die abweichende Taktraten besitzen.

Siehe auch 
 Nvidia-GeForce-FX-Serie

Weblinks 

 Testbericht einer ATI Radeon 9700 Pro (www.computerbase.de)

Grafikchip
Grafikkarte